Antoine Le Camus (1603-1687), administrateur français
 Antoine Le Camus (1722-1772), médecin français
Homonymie de personnes